Toponímia:
 els Colls (Agramunt), accident orogràfic entre els municipis d'Agramunt i d'Artesa de Segre (Noguera)
 els Colls (Arbolí), accident orogràfic del municipi d'Arbolí (Baix Camp)
 els Colls (Biosca), accident orogràfic del municipi de Biosca (Segarra)
 els Colls (Lles de Cerdanya), indret del municipi de Lles de Cerdanya (Cerdanya)
 els Colls (Pla d'Urgell), indret entre els municipis de Miralcamp i Torregrossa (Pla d'Urgell)
 els Colls (Navès), masia del municipi de Navès (Solsonès)
 els Colls (Odèn), masia del municipi d'Odèn (Solsonès)
 els Colls (Pinell de Solsonès), accident orogràfic del municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 els Colls (Vilallonga del Camp), indret del municipi de Vilallonga del Camp (Tarragonès)
 els Colls (Vilanova i la Geltrú), cim del municipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
 els Colls (masia de Vilanova i la Geltrú), masia del municipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
 els Colls (Sant Pere de Ribes), urbanització de la població de Sant Pere de Ribes (Garraf)
 els Colls o Casa del Mar, edifici a la població de Sant Pere de Ribes